Panasonic Lumix DMC-FZ8 — псевдозеркальный цифровой фотоаппарат-ультразум компании Panasonic, работающий по принципу «навёл и снял». Ориентирован на фотолюбителей.

Описание 
Фотоаппарат имеет цифровую CCD-матрицу с разрешением 7.2 мегапикселя (максимальное разрешение снимка — 3072x2304).

DMC-FZ8 оборудован несъёмным объективом Leica DC Vario-Elmarit с оптическим стабилизатором и эквивалентным диапазоном фокусных расстояний 36 — 432 мм (обеспечивает увеличение в 12 раз). Наибольшие диафрагмы: F2.8 — F3.3.

Камера поддерживает сохранение снимков в форматы JPEG и Raw. Запись файла RAW занимает приблизительно три секунды. Имеется возможность записи видео формата MJPEG (30 кадров в секунду, разрешение до 848x480 пикселей).

Ссылки 
 Описание модели на сайте Panasonic

Фотоаппараты Panasonic
Псевдозеркальные цифровые фотоаппараты
Фотоаппараты с матрицей 1/2,5"
Фотоаппараты, появившиеся в 2007 году